Лютеранская улица:
 Лютеранская улица — бывшее название улицы Карла Маркса в Архангельске.
 Лютеранская улица — улица в Киеве.